Гостиница «Дружба»:
 «Дружба» — гостиница в Выборге.
 «Дружба» — трёхзвёздочная гостиница в Киеве.
 «Дружба» — гостиница в Луганске.
 «Дружба» — пансионат в Ялте.